Зафиров — фамилия; имеет женскую форму Зафирова.
 Зафиров, Красимир (род. 1950) — бывший вратарь клуба Спартак (Варна). 
 Зафиров, Петр (в монашестве Паисий ; 1810—1872) — епископ Константинопольской православной церкви, деятель болгарского национального возрождения.
 Зафиров, Христо Василев (в монашестве Григорий; 1853—1906) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Пелагонийский.